

Cinema 
 The Egg – film del 1916 prodotto dalla Essanay
 The Egg – film del 1922 diretto da Gilbert Pratt
 The Egg – film del 1971 diretto da Clorinda Warny, cortometraggio di animazione
 The Egg – film del 2007 diretto da Nicola Sersale
 The Egg-Laying Man – film del 1896 diretto da Cecil M. Hepworth
 The Egg-Laying Man – film del 1900 diretto da Cecil M. Hepworth

Musica 
 The Egg – album degli Shiner (2001)

Pagine correlate 
 Egg